Noé kan syfta på:

 Noé (opera) – en opera i tre akter med musik av Jacques Fromental Halévy

Geografi

Frankrike 

 Noé, Yonne, 
 Noé, Haute-Garonne, 
 Noé-les-Mallets, Aube,